Celiabinsk poate însemna:
Regiunea Celeabinsk, un ținut din Rusia, la est de munții Urali.
Orașul Celeabinsk, capitala regiunii Celeabinsk.